Порекату:

 Порекату — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Порекату — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.